Pessoas
Lobão (músico) - músico brasileiro

Localidades
Lobão (Santa Maria da Feira) - freguesia no concelho de Santa Maria da Feira, Portugal

Outros usos
Esporte Clube Pelotas - apelido do clube de futebol gaúcho

Lobao